

Мувир — присілок, Ігринський район, Удмуртія
 Мувир — присілок, Шарканський район, Удмуртія

Див. також 
 Мувир'яг